Роберт Уокер:
 Уокер, Роберт (род. 1987) — шведский футболист ирландского происхождения. Брат Кевина Уокера.
 Уокер, Роберт Джон (1801—1869) — американский государственный деятель, 18-й Секретарь казначейства США.
 Уокер, Роберт Хадсон (1918—1951) — американский актёр.